Deventer, stad in de Nederlandse provincie Overijssel. 
 Deventer (gemeente), gemeente in dezelfde provincie
 Deventer (Missouri), een buurtschap in Mississippi County (Missouri) in de Verenigde Staten.
 Geschiedenis van Deventer, Deventer is een van de oudste steden van Nederland

Stations
 Station Deventer, treinstation in Deventer
 Station Deventer Colmschate, treinstation in de Deventerse wijk Colmschate

Overig
 Deventer koek, lekkernij uit Deventer

Zie ook
 Bisdom Deventer
 Van Deventer